Федосенко — фамилия.

 Федосенко, Владимир Владимирович (род. 1990) — российский гребец-каноист.
 Федосенко, Надежда Павловна (род. 1984) — российская гребчиха-байдарочница.
 Федосенко, Павел Юрьевич (род. 1974) — подполковник Национальной гвардии Украины. Герой Украины.